Близнюки (Близнята) — декілька дітей однієї матері, що народились в один день
 «Близнюки» — повість Тараса Шевченка
 Близнюки — зодіакальне сузір'я
 Близнюки — третій знак зодіаку
 Близнюки — селище міського типу, Харківська область, Лозівський район (до 17 липня 2020 року — районний центр Близнюківського району)
 Близнюки —  залізнична станція Південної залізниці
 Близнюки — пара простих чисел
 Сіамські близнюки — двійня, що має зрощення частини тіла одного близнюка з частинами тіла іншого.
 Близнюки Крей — Рональд та Реджинальд — брати-близнюки, британські злочинці у 1950—1960-х роках.

Кінематограф 

 «Близнюки» — радянський комедійний чорно-білий художній фільм (1945)
 «Близнюки» — гонконгський фільм 2003 року, режисера Данте Лама.
 «Близнюки» — американська комедія 1988 року.
 «Близнюки-вбивці» — американський фільм 2010 року.
 «Близнюки-дракони» — гонконгський фільм 1992 року. В головній чоловічій ролі Джекі Чан.

Архітектура 
 Близнюки — пам'ятка житлового будівництва в місті Кременець Тернопільської області
 Будинок руського магістрату — будівля у Кам'янці-Подільському
 Всесвітній торговий центр («Вежі-близнюки») — будівля в Нью-Йорку
 Вежі-близнюки — дві однакових будівлі, що стоять поруч одна з одною (за посиланням відомі вежі-близнюки)

Нумізматика 
 Близнюки — золота монета НБУ
 Близнюки — срібна монета НБУ

Шахи 
 Близнюки — шахові композиції, які мають схожі позиції, але різні розв'язки.
 Бенедека близнюки
 Дуплекс близнюки
 Залокоцького близнюки
 Залокоцького — Мітюшина близнюки
 Ігмана близнюки
 Мітюшина близнюки
 «Перпетуум мобіле» близнюки
 Польські близнюки
 Продовжені близнюки
 Салазара близнюки
 Самбірські близнюки
 Стриптиз близнюки
 Таффса близнюки
 Фезера близнюки
 Фіхтнера близнюки
 Форсберга близнюки
 Шедея близнюки